Servià ist der Familienname folgender Personen:

 Oriol Servià (* 1974), spanischer Automobilrennfahrer
 Salvador Servià (* 1944), spanischer Rallyefahrer, Wirtschaftswissenschaftler und Politiker

Servia steht für:
 Servia (Schiff)
 Servia (Gemeindebezirk)
 Servia (Gemeinde)